Hans Ørsted ist der Name folgender Personen:
* Hans Christian Ørsted (1777–1851), dänischer Physiker und Chemiker
 Hans-Henrik Ørsted (* 1954), dänischer Radrennfahrer